Fuster  ist der Familienname folgender Personen:

 David Fuster (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Eugenio Fuster Chepe (1943–2010), kubanischer Agrarfachmann und Funktionär
 Jaime Fuster (1941–2007), puerto-ricanischer und US-amerikanischer Politiker
 Joan Fuster (1922–1992), spanischer Schriftsteller
 Joaquín Fuster (1912–2006), spanischer Politiker und Schriftsteller
 José Fuster (* 1946), kubanischer Künstler
 Marià Aguiló i Fuster (1825–1897), katalanischer Dichter und Philologe
 María Luisa Fuster de Plaza (1919–1965), argentinische Ichthyologin
 Rafael Fuster Pardo (* 1951),  katalanischer Filmregisseur, Kameramann, Filmeditor, Autor und Filmproduzent
 Valentin Fuster, katalanisch-amerikanischer Kardiologe